Pferdeschwanz steht für:
 Pferdeschwanz (auch Rossschwanz), eine Frisur
 Schweif des Pferdes, siehe Schweifrübe
 eine Nervenstruktur in der menschlichen Wirbelsäule, siehe Cauda equina
 eine Pflanze, siehe Acker-Schachtelhalm